Kirchhoff steht für:
 Kirchhoff (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kirchhoff (Mondkrater), Mondkrater, benannt nach Gustav Robert Kirchhoff
 Kirchhoff Gruppe, deutsche Unternehmensgruppe im Fahrzeugbau
 F. Kirchhoff GmbH, deutsche Unternehmensgruppe von Bauunternehmen

Siehe auch:
 Kirchhof
 Kirchhoffsche Regeln
 Kirchhoffsches Strahlungsgesetz